Die Estoril Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie (laut ITF-Seite Tier IV) Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 10. bis 18. April 2004 statt.

Im Einzel gewann Émilie Loit gegen Iveta Benešová mit 7:5 und 7:61. Im Doppel gewann die Paarung Emmanuelle Gagliardi / Janette Husárová mit 6:3 und 6:2 gegen Olga Blahotová / Gabriela Navrátilová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Estoril Open 2004 fand vom 10. bis 12. April 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Oeiras